

Жабін — село в гміні Нехлюв Ґуровського повіту Нижньосілезького воєводства
 Жабін — село в гміні Ґоворово Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Жабін — село в гміні Бане-Мазурське Ґолдапського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Жабін — село в гміні Вешхово Дравського повіту Західнопоморського воєводства